Корре́я, также иногда Корре́йя и Корре́йа () — португальская и бразильская фамилия. Может означать:

Персоналии 
 Коррея, Бет (род. 1983) — бразильский боец смешанных единоборств ММА.
 Коррея, Вириату (1884—1967) — бразильский писатель, драматург, журналист, общественный деятель.
 
 Коррея, Мануэл (1600—1653) — португальский композитор, капельмейстер кафедрального собора Сарагосы.
 Коррея, Марсел (род. 1989) — родившийся в Германии португальский футболист, центральный защитник.
 Коррея, Наталия (1923—1993) — португальская писательница и поэтесса.
 Коррея, Педру (род. 1999) — португальский футболист, нападающий клуба «Депортиво Ла-Корунья».
 Коррея, Раймундо (1859—1911) — бразильский поэт.
 Коррея, Ромен (род. 1999) — португальский футболист, защитник клуба «Витория Гимарайнш».
 Коррея, Тьерри (род. 1999) — португальский футболист, защитник молодёжного состава клуба «Спортинг».
 Коррея, Фелиш (род. 2001) — португальский футболист, нападающий.

Двойная фамилия 
 Коррея Кларо, Адриано (род. 1984) — бразильский футболист, защитник.
 Коррея да Серра, Жозе Франсишку (1751—1823) — португальский ботаник, дипломат, государственный деятель, депутат.
 Пейшоту Коррея, Антониу Аугушту (1913— ?) — португальский администратор, губернатор Португальской Гвинеи (1958—1962).

Топоним 
 Коррея-Пинту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.

Прочее 
 Коррея — род растений семейства Рутовые (Rutaceae).

См. также